Red Hook ist der Name folgender Orte:
Red Hook (Brooklyn), eine Wohngegend in Brooklyn, New York City, USA
Red Hook (Town), eine Town in Dutchess County, Bundesstaat New York, USA
Red Hook (Village), ein Village in der Town Red Hook, Dutchess County, Bundesstaat New York, USA 

Red Hook bezeichnet:
The Horror at Red Hook, eine Kurzgeschichte von H. P. Lovecraft
Red Hook (Film), einen 2009 entstandenen Film